"Whip It" (canção de Devo)
 "Whip It" (canção de Nicki Minaj)
 Whip It (filme), com Ellen Page
 Whip It (álbum), gravado por Treacherous Three